Hydrophobie steht für:

 Hydrophobie, wasserabweisende Eigenschaft von Substanzen
 nicht mehr übliches Synonym für die Tollwut bzw. Symptom der Erkrankung, bedingt durch Schluckstörung
 eine spezifische Furcht vor Wasser, siehe Aquaphobie
 Meidung von Wasser, bei verschiedenen Tierarten